Ниже приведена сводная таблица Чемпионшипа Английской футбольной лиги с момента её основания. Это суммарные показатели всех сыгранных матчей, набранных очков, забитых и пропущенных мячей для всех клубов, когда-либо выступавших в Чемпионшипе Футбольной лиги с момента её основания в 2004 году. Данные в таблице откорректированы по состоянию на конец сезона 2009/2010. Команды, отмеченные жёлтым цветом, принимают участие в Чемпионшипе Футбольной лиги сезона 2010/11. Числа, отмеченные жирным шрифтом представляют собой рекордные (самые высокие) показатели в каждой из колонок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионшип Английской футбольной лиги